Эрик Маечак (; родился 1 марта 2000 года, Германия) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Эрцгебирге».

Клубная карьера 
Маечак — воспитанник клуба «РБ Лейпциг». 2 августа 2018 года в отборочном матче Лиги Европы против шведского «Хеккена» он дебютировал за основной состав, заменив во втором тайме Эмиля Форсберга.

Карьера в сборной 
В 2017 году Маечак в составе юношеской сборной Германии принял участие в юношеском чемпионате Европы в Хорватии. На турнире он сыграл в матчах против команд Боснии и Герцеговины, Сербии, Ирландии, Нидерландов и Испании. В поединке сербов Эрик отметился забитым мячом.

В том же году Маечак принял участие в юношеском чемпионате мира в Индии. На турнире он сыграл в матче против команды Ирана.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на DFB.de
 Профиль на kicker.de

Футболисты Германии
Игроки ФК «РБ Лейпциг»